

Населені пункти та їхні частини

 Дембова — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Дембова — село в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Дембова — частина міста Добчице в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства
 Дембова — частина села Соснова-Дембова в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Дембова — частина села Добжевіно в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки